Aubé este numele de familie al următoarelor persoane:

 Charles Nicolas Aubé (1802-1869), medic și entomolog fracez
 Charles Aubé (1884–1971), general francez